Cypriano de Rore, Nederlandse componist (1515-1556)
 Return on Real Estate, vakgebied gericht op het waarderen van de effecten van vastgoed op de gehuisveste organisatie